El modo imperativo de pretérito también llamado (imperativo pasado, perfecto o de futuro anterior), expresa una orden dada con valor de futuro anterior la cual deberá ejecutarse o cumplirse en un momento futuro no inmediato, como si fuese una acción venidera, pero anterior en relación con otra que también sucederá en el futuro. Sin embargo, este tipo de imperativo es peculiar del francés lo cual tiene un solo propósito: ordenar que se haga algo antes de la fecha u hora determinada, por tanto, este siempre va a estar acompañado de un complemento circunstancial de tiempo. No obstante, este imperativo se forma con el verbo auxiliar de los tiempos compuestos avoir y con el verbo auxiliar être que también se emplea para formar los tiempos compuestos de los verbos pronominales y algunos de los verbos intransitivos, esto quiere decir que, la estructura del imperativo en su totalidad es compuesta.

Conjugación de modo imperativo de pretérito:

Ejemplos:

 Soyez levés demain avant huir heures. (Levántate/te levantarás mañana antes de las ocho en punto.) [Con el verbo être]

 Ayez fini le travail avant qu'il fasse nuit. (Termina/terminarás el trabajo antes de que oscurezca.) [Con el verbo avoir]

 Soyons allés au parc à  passer le temps. (Vamos/iremos al parque a pasar el rato.) [Con el verbo être]

 Aie écrit le livre demain. (Escribe/escribirás el libro mañana.) [Con el verbo avoir]

 Soyez partis à midi. (Sal/saldrás al medio día.) [Con el verbo être]

 Ayons fini les devoirs à 6 h. (Terminemos/terminaremos los deberes a las 6 en punto.) [Con el verbo avoir]

En español no existe una estructura gramatical equivalente para formar este tiempo del modo imperativo, por lo tanto, se traduce en imperativo de presente con valor anterior aunque también se puede traducir en tiempo futuro con significado de anterioridad. Siempre y cuando entonemos la oración exhortativamente.

Modos verbales